Kabinett Muscat steht für folgende Regierungen Maltas:
 Kabinett Muscat I (2013 bis 2014)
 Kabinett Muscat II (2014 bis 2017)
 Kabinett Muscat III (seit 2017)